Доріньї — французьке прізвище

 Луї Доріньї (* 1654 — † 1742) — французький живописець і гравер, старший син Мішеля Доріньї, брат Ніколи Доріньї
 Мішель Доріньї (* 1617 — † 1666) — французький живописець і гравер, батько Мішеля Доріньї та Ніколи Доріньї
 Нікола Доріньї (* 1658 — † 1746) — французький живописець і гравер, молодший син Мішеля Доріньї, брат Луї Доріньї

Французькі прізвища